Автомобільний термін: пригальмовування
 Гірнича справа: розширення врубу, спуск за допомогою каната
 Лісівництво: спуск (вантажу) за допомогою каната
 Снаббінг — Нафтогазова справа, Буріння: опускання труб під тиском, примусовий спуско-підйом труб під тиском, спуск під тиском (інструменту в свердловину), спуск труб в свердловину під високим тиском

Джерела 
 http://universal_en_ru.academic.ru/2217297/snubbing